Digges ist der Familienname folgender Personen:

 Dudley Digges (1879–1947), britischer Schauspieler
 Leonard Digges (1520–1559), britischer Politiker, Mathematiker und Astronom
 Leonard Digges II (1588–1635), britischer Dichter und Übersetzer, Bruder des vorigen
 Thomas Digges (1546–1595), britischer Astronom, Sohn von Leonard Digges

Siehe auch
 Dickes